Louis Renault (1843-1918) – prawnik francuski, profesor prawa międzynarodowego, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
 Louis Renault (1877-1944) – przemysłowiec francuski, pionier przemysłu motoryzacyjnego

Zobacz też 
 Captain Louis Renault – bohater filmu Casablanca